Квернер, Kvaerner () — норвезька компанія з інжинірингу та будівництва, яка існувала між 1853 і 2005 роками. У 2004 році була об'єднана з новоствореною дочірньою компанією Aker ASA - Aker Kværner, яка 3 квітня 2008 року була перейменована в Aker Solutions. Kværner знову з’явилася 6 травня 2011 року, коли частина EPC (інжиніринг, закупівлі та будівництво) частина Aker Solutions прийняла назву Kværner. Нова компанія Kværner була зареєстрована на фондовій біржі Осло 8 липня 2011 р.

Історія 
Квернер Брюг (Kvaerner Brug) була заснована в Осло в 1853 році промисловцем Олуфом Онсумом (1820-1899). Компанія головним чином зайнялася виробництвом чавунних печей. У 1870 році  Kvaerner побудувала свою першу гідроелектротурбіну.  На початку 1900-х років силові турбіни Kvaerner залишалися основною лінією продукції, яка також включала мости, крани та насоси. Kvaerner була зареєстрована на фондовій біржі Осло в 1967 році. До 1990-х років компанія зібрала колекцію машинобудівного та промислового бізнесу, включаючи суднобудування, будівництво офшорних нафтогазових платформ, виробництво целюлозно - паперового обладнання та експлуатацію морського флоту. 

Генеральним директором Kvaerner після біржового лістингу були К'єл Б. Лангбалле (1960–1976), Карл Ретьєр (1976–1986) та Мікал Х. Греннер (1986–1989). Головами були Фрітйоф А. Лінд (–1982), Йохан Б. Холте (1982–1985), Еміль Еріксруд (1985–1986), Карл Ротьєр (1986–1989), Каспар Кіланд (1989–1996), а потім Крістіан Белланд ( 1996-2001). З 2011 року генеральним директором є Ян Арве Хоган. 

Ерік Тонсет став генеральним директором компанії Kvaerner в 1989 році, і під його керівництвом компанія зазнала масштабної міжнародної експансії, придбавши у британських суднобудівників державні кораблі Govan.  У 1992 році Kvaerner придбав шведську компанію Götaverken. У 1996 році Kvaernerпридбав конгломерат Великобританії Трафальгарський дім і переніс свою міжнародну штаб-квартиру з Осло до Лондона. 

Експансивні придбання компанії призвели до економічних труднощів для компанії. К'єлл Алмског став генеральним директором у 1998 році і здійснив різні плани щодо впорядкування компанії.  Сюди входив продаж лінії Кунарда (підрозділ Трафальгарського дому) корпорації Carnival, продаж компанії Kvaerner Govan компанії BAE Systems  та продаж Chemrec компанії Babcock Borsig. Економічне уповільнення у 2001 р. у поєднанні з великим борговим тягарем та низкою помилок в управлінні привело компанію до межі банкрутства. У серпні 2000 року Kvaerner продала свій будівельний підрозділ шведській компанії Skanska. 

У листопаді 2001 року компанія Kvaerner була змушена об'єднатися зі своїм конкурентом Aker ASA, норвезькою групою нафтових служб, контрольованою К'єл Інге Рьокке. Рьокке запропонував рішення, яке віддало перевагу керівництву Квернера, порятунок російського нафтового гіганта ЮКОС. Міжнародний штаб Kvaerner повернувся в Осло, і був реструктуризований, перетворившись на холдингову компанію, операційна діяльність якої зосереджена в Акер Квернер та Акер Ярдс. З 2005 року Kværner ASA було об’єднано з Aker Maritime Finance AS, повністю перебуваючою компанією Aker ASA та корпорацією Kvaerner. 

У 2008 році Aker Kvaerner змінив свою назву на Aker Solutions ASA. У грудні 2010 року Aker Solutions оголосила про рішення розвивати свої основні види діяльності. Kvaerner була створена за допомогою демергера як спеціалізована компанія EPC (інжиніринг, закупівлі та будівництво), що відповідає світовому ринку. 6 травня 2011 року на щорічних загальних зборах акціонерів було затверджено створення Kvaerner як окремої компанії. 

У вересні 2019 року компанія оголосила про свої плани спрямовуватись на зростання відновлюваних джерел енергії, і вони прагнуть розширити свою діяльність у галузі відновлюваних джерел енергії, щоб допомогти пришвидшити це зростання приблизно на 40% у найближчі роки.

Примітки

Посилання 
 Вебсайт Кварнера 
Підприємства, засновані 1853